UEFA Europska liga 2009./10. je prvo izdanje UEFA Europske lige, novog natjecanja koji je zamijenio bivši Kup UEFA. Branitelj prvaka, Šahtar Donjeck, ispao je u šesnaestini finala izgubivši od Fulhama.

Finale je održano na HSH Nordbank Areni u Hamburgu, Njemačka. Španjolski Atlético iz Madrida je osvojio svoj prvi naslov prvaka Kupa UEFA/Europske lige, pobijedivši Fulham.

Momčadi u natjecanju

U sezoni 2009./2010., uveden je potpuno novi format, različit od Kupa UEFA. Ukupno je bilo 160 momčadi, a u natjecanju po skupinama 48 nogometnih klubova u 12 skupina, dok je svaka skupina sadržavala po četiri momčadi. Pobjednik Kupa UEFA 2008./09., Šahtar Donjeck, plasirao bi se izravno u natjecanje po skupinama, ali se kvalificirao za Ligu prvaka 2009./10.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 9 imaju 4 kluba
 Države ranga od 10 do 53 imaju 3 kluba (osim Lihtenštajna, Andore i San Marina, imaju samo po 1 klub)

Datumi utakmica

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb utakmica prvog pretkola kvalifikacija je održan 22. lipnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 2. srpnja, a uzvrati 9. srpnja 2009.

|}

Drugo pretkolo
Ždrijeb utakmica drugog pretkola kvalifikacija je održan 22. lipnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 16. srpnja, a uzvrati 23. srpnja 2009.

|}

Treće pretkolo
Ždrijeb utakmica trećeg pretkola kvalifikacija je održan 17. lipnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 30. srpnja, a uzvrati 6. kolovoza 2009.

|}

Razigravanje

Ždrijeb utakmica razigravanja je održan 7. kolovoza 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 20. kolovoza 2009., a uzvrati 27. kolovoza 2009.

|}

Natjecanje po skupinama

Ždrijeb natjecanja po skupinama je održan 28. kolovoza 2009. u 13:00 (CEST) na Grimaldi Forumu u Monaku. Ukupno je 48 momčadi podjeljeno u dvanaest skupina po četiri momčadi. U ždrijebu su se nalazile četiri jakosne skupine bazirane na UEFA-inim koeficijenatima. Klubovi iz iste jakosne skupine ili iz iste države nisu mogli igrati zajedno u istoj skupini.

Svaka je momčad igrala dvije utakmice s ostalim ekipama iz skupine. Prve dvije momčadi iz svake skupine su prošle u drugi dio natjecanja.

Tijekom svake utakmice natjecanja po skupina, sudjelovalo je pet sudaca, tri dosadašnja i dva uz gol-linije zbog FIFA-inog eksperimenta.

Skupina A

29. listopada 2009., UEFA-ina disciplinarna komisija kaznila je Dinamo Zagreb tako što im je odredila igranje dvije utakmice pred praznim tribinama. Također su odlučili oduzeti tri boda iz skupine A zagrebačkom klubu.  Klub se žalio na odluku. UEFA je kasnije promijenila odluku i umjesto oduzimanja bodova, Dinama je kaznila sa 75.000 € odštete, i trogodišnje suspenzije sa svih UEFA-inih natjecanja u slučaju novih nereda.

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Drugi dio natjecanja

Šesnaestina finala
Ždrijeb za šesnaestinu finala je održan 18. prosinca 2009. u sjedištu UEFA-e u Nyonu, Švicarska; ždrijeb su vodili glavni tajnik Gianni Infantino direktor za natjecanja Giorgio Marchetti. U šesnaestini finala, pobjednici skupina i četiri najbolje trećeplesirane ekipe ispale iz Lige prvaka, koji drugu utakmicu igraju kod kuće, ždrijebani su s drugoplasiranim momčadima iz skupina Europske lige i ostalim 4 momčadima iz Lige prvaka: Ekipe iz iste skupine i istog saveza ne mogu igrati zajedno u šesnaestini finala. Prve su utakmice odigrane 18. veljače (Everton je igrao dva dana ranije da bi izbjegao utakmicu Liverpoola), dok su uzvrati igrani 25. veljače 2010. (Benfica je igrala utakmicu dva dana ranije da bi izbjegla utakmicu Sportinga CP).

|}

Osmina finala
Od osmine finala, ždrijebaju se momčadi bez obzira na nogometni savez ili prijašnji plasman u skupinama. Prve su utakmice odigrane 11. ožujka, dok su uzvrati igrani 18. ožujka 2010.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb za ostatak natjecanja održan je 19. ožujka 2010. Prve utakmice četvrtfinala odigrane su 1. travnja, a uzvrati 8. travnja 2010.

|}

Polufinale
Prve polufinalne utakmice su igrane 22. travnja, a uzvrati su odigrani 29. travnja 2010.

|}

Finale

Finale UEFA Europske lige 2009./10. igrano je 12. svibnja 2010. na HSH Nordbank Areni u Hamburgu, Njemačka. Ovo je drugo UEFA-ino finale koje ugošćuje domaći stadion Hamburgera SV, nakon finala Kupa UEFA 1982. Zbog zabrane UEFA-e za korištenje sponzorskih imena u njenim natjecanjima, stadion se za finale zvao svojim originalnim imenom, Volksparkstadion.

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA.com

Vidi još
UEFA Liga prvaka 2009./10.

Izvori

 
Sezone UEFA Europske lige